Люсі Лью (1968) — американська актриса
 Джейкоб Лью (1955) — американський політик